de familie der varkens ('Suidae')
 Varken (tam)
 Varken (astrologie), het twaalfde dier in de Chinese astrologie